Iwan Wassiljew ist der Name folgender Personen:

* Iwan Dmitrijewitsch Wassiljew (1897–1964), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Iwan Jakowlewitsch Wassiljew (1797–nach 1838), russischer Forschungsreisender und Topograf
 Iwan Michailowitsch Wassiljew (* 1984), russischer Triathlet
 Iwan Wladimirowitsch Wassiljew (* 1989), russischer Balletttänzer